Красько́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Красько, Александр (род. 1972) — белорусский легкоатлет, метатель молота.
 Красько, Вячеслав Васильевич (род. 1974) — российский путешественник, топ-менеджер и профессиональный финансист.
 Красько, Ольга Юрьевна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.
 Красько, Роман Владимирович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Красько, Юлия Григорьевна (род. 1971) — российская скрипачка и педагог. Дочь скрипача Григория Красько.

См. также 
 Краськи